Кубок чемпионов 1979 — 22-й розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы, в котором приняло участие 22 команды. Финал прошел в Греноболе 5 апреля, впервые титул сильнейшего завоевал югославский клуб — Босна (Сараево).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Евролига
1978 год в баскетболе
1979 год в баскетболе